Elk megye (Kansas)
Elk megye (Pennsylvania)